Borun steht für:

Orte:
 Boruń, polnisches Dorf in der Gemeinde Siennica Różana, Powiat Krasnostawski
 Borun (Iran), Dorf im Kreis Ferdows in der Provinz Süd-Chorasan, Iran

Personen:
 Krzysztof Boruń (1923–2000), polnischer Physiker, Journalist und Science-Fiction-Autor 
 Yáng Bórùn (1837–1911), chinesischer Dichter, Kalligraf und Maler

Siehe auch:
 Burun